Мелодія — провідний голос, що концентрує в собі художню думку музичного твору.
 Мелодія (лейбл) — колишня «Всесоюзная Фірма грамплатівок».
 Мелодія (радіостанція) — всеукраїнська FM-радіостанція. 
 Мелодія ля-мінор - музичний твір українського композитора Мирослава Скорика.